3 cieki w Polsce:
 Wieśnik – potok, dopływ Bartoszowca
 Wieśnik – potok, dopływ Soły (Jeziora Żywieckiego); ujście we wsi Łodygowice
 Wieśnik – potok, dopływ Soły (Jeziora Żywieckiego); ujście k. wsi Pietrzykowice
 Wieśnik – potok, dopływ Soły; ujście k. wsi Radziechowy

 Zobacz też
 Wieśnica